Markov ali Markova ima več pomenov

Osebnosti 

 Alexander Markov, rusko-ameriški violinist.
 Alicia Markova (1910 – 2004), angleška baletna plesalka.
 Andrej Andrejevič Markov (1856 – 1922), ruski matematik.
 Andrej Andrejevič Markov (1904 – 1979), ruski matematik, sin Andreja Andrejeviča.
 Andrej Viktorovič Markov (1978 – ), ruski hokejist.
 Daniel Jevgenjevič Markov (1976 – ), ruski hokejist.
 Dimitrij Markov (1975 – ), beloruski atlet.
 Georgij Ivanov Markov (1929 – 1978), bolgarski pisatelj, novinar in disident.
 Georgij Mokojevič Markov (1911 – 1991), ruski pisatelj.
 Hristo Markov (1965 – ), bolgarski atlet.
 Helmuth Markov (1952 – ), nemški politik.
 Ilja Vladislavovič Markov (1972 – ), ruski atlet.
 Margaret Markov (1951 – ), jugoslovanska filmska in televizijska igralka.
 Sergej Leonidovič Markov (1878 – 1919), ruski armadni general Bele garde.
 Walter Markov (1909 – 1993), nemški zgodovinar slovenskega rodu.

Glej tudi 

 Markoff
 Marko